Лига Депортива Университария () е името на шест футболни отбора от Еквадор, създадени от различни групи студенти в различни градове. Отборите нямат нищо общо помежду си.

 Лига Депортива Университария Естудиантил (Гуаякил)
 Лига Депортива Университария (Кеведо)
 Лига Депортива Университария (Кито)
 Лига Депортива Университария (Куенка)
 Лига Депортива Университария (Лоха)
 Лига Депортива Университария (Портовиехо)